Франкфорт:

 Франкфорт — город в штате Кентукки (США).
  — деревня в штате Иллинойс (США).
  — город в штате Индиана (США).
 Франкфорт, Генри (1897—1954) — нидерландский археолог, египтолог и ориенталист, исследователь искусства древности.